Killer steht für:
 Auftragsmörder
 Killer (Burladingen), Stadtteil von Burladingen
 Killer (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Killer (Rollenspiel), Name eines Live-Rollenspiels
 Killer, Roman von Dave Zeltserman (2010)
 Tintenkiller, Korrekturstift, siehe Tintenlöscher

Filme:
 Killer (1991), deutscher Fernsehfilm von Gert Steinheimer (1991)
 Killer – Tagebuch eines Serienmörders, US-amerikanischer Spielfilm von Tim Metcalfe (1996)
 Killer (1997), polnischer Film von Juliusz Machulski (1997)
 Killer (2016), US-amerikanischer Kurzfilm von Matt Kazman (2016)

Musik:
 Killer (Album), Album von Alice Cooper (1971)
 Killer (Adamski-Lied), Lied von Adamski (1990)
 Killer (Eminem-Lied), Lied von Eminem (2020)
 Killer (belgische Band), belgische Heavy-Metal-Band
 Killer (schweizerische Band), Schweizer Hard-Rock-Band

Die Killer steht für:
 Die Killer, Kurzgeschichte von Ernest Hemingway (1927)
 Assassins – Die Killer, US-amerikanischer Film von Richard Donner (1995)

Siehe auch:
 The Killer, Begriffsklärung
 The Killers, US-amerikanische Rockband
 Killermet Cove, Bucht der Bryde-Insel in der Antarktis
 Killer-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Killer Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika